Les Eolacertilia sont un ordre éteint de sauropsides diapsides, de l'infra-classe des Lepidosauromorpha. Ils apparurent au Permien et s'éteignirent au début du Crétacé.

Évolution 
Les Lacertilia, qui comprennent actuellement les  serpents, les lézards, les iguanes, les caméléons, les geckos, le Draco (ou dragon volant) et les varans, ainsi que les Mosasaures fossiles, descendent des Eolacertilia. Les Eolacertilia avaient d'ailleurs pour la plupart une allure de lézards. Les Eolacertilia les plus célèbres sont Kuehneosaurus et Icarosaurus, des reptiles capables de planer grâce à une membrane de peau tendue sur leurs côtes allongées, ainsi que Paliguana, Palaeagama et Saurosternon.

Liste des familles 
Selon  :
 famille Fulengidae †
 famille Kuehneosauridae †
 famille Paliguanidae †

Notes et références

Liens externes 

 
 

Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1967